Sumner County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Sumner County (Kansas)
Sumner County (Tennessee)